Paraschiv este un nume românesc.

Paraschiv se poate referi la numele de familie al următoarelor persoane:

 Vasile Paraschiv (1928 – 2011), activist politic român, luptător împotriva regimului comunist din România
 Gheorghe Paraschiv (n. 1930), fost ministrul de finanțe al României în perioada comunistă
 Mircea Paraschiv (n. 1954, București), fost jucător de rugby român
 Rodica Paraschiv (n. 1960), o politic român, fost prefect al Judetului Prahova
 Gabriel Paraschiv (n. 1978, Moreni), jucător român retras din activitate, cunoscut pentru activitatea de la echipa Oțelul Galați
 Sorin Paraschiv (n. 1981, Alexandria, Teleorman) este un fotbalist român retras din activitate
 Magdalena Paraschiv (n. 1982, Buzău), jucătoare de handbal din România, care evoluează pentru echipa națională de handbal feminin a României
 Amansio Paraschiv (n. 1992), sportiv de kickbox

Variante 
 Parascheva
 Paraschivescu
 Paraschivești
 Paraschiveni